Baumgarten är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Baumgarten, flera personer
 Alexander Baumgarten (skådespelare) (1884–1959), svensk skådespelare
 Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), tysk filosof
 Carl von Baumgarten (1843–1920), svensk militär och politiker
 Hermann Baumgarten (1825–1893), tysk historiker
 Marianne von Baumgarten (född 1939), svensk chefredaktör och journalist
 Marietta von Hausswolff von Baumgarten (född 1962), svensk manusförfaattare
 Michael Baumgarten (1812–1889), tysk teolog
 Nils Krister von Baumgarten (1674–1727), svensk militär
 Otto Baumgarten (1858–1934), tysk teolog
 Paul Baumgarten (1900–1984), tysk arkitekt
 Paul von Baumgarten (1848–1928), tysk patolog och bakteriolog
 Siegmund Jakob Baumgarten (1706–1757), tysk teolog

Se även 
 von Baumgarten, svensk och finländsk adelsätt
 Baumgarten-Crusius, tyskt efternamn

Tyska efternamn